Хакила има више значења:

 Хакила (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хакила (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику